Це список існуючих і ліквідованих автомобільних виробників Німеччини.

Існуючі автовиробники 

BMW AG
BMW i
BMW Motorrad
Daimler AG 
Mercedes-Benz 
Setra/EvoBus
Smart
Maybach
 Ford-Werke GmbH
 Opel AG
Volkswagen AG
Audi 
MAN
Porsche
Volkswagen 
Volkswagen Commercial Vehicles

Ліквідовані автовиробники 
AWZ
Barkas
Bitter
Borgward
Büssing
DKW
Glas
Goliath
Hansa
Heinkel
Horch
Lloyd
Maybach
Multicar
NAG
Robur
Simson
Trabant
Wanderer
Wartburg
Koenig

Примітки

Джерела 
 Georgano, Nick (Ed.). The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000. 
 Mazur, Eligiusz (Ed.). World of Cars 2006/2007: Worldwide Car Catalogue.  Warsaw: Media Connection, 2006. ISSN 1734-2945

Автобудівні підприємства Німеччини
Автобудівні підприємства за країною
Списки:Німеччина